Дмитрий Костомаров:
 Костомаров, Дмитрий Коронатович (1857—1920) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Костомаров, Дмитрий Павлович (1929—2014) — российский математик и педагог, академик РАН.